

Wydarzenia 

 Azja
 konfucjanizm stał się religią państwową w Chinach